Bouillac kan syfta på:

 Bouillac, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Bouillac, Dordogne, fransk kommun i departementet Dordogne
 Bouillac, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne